Langeveen (plaats), een dorp in de Twentse gemeente Tubbergen in de Nederlandse provincie Overijssel
 Langeveen (natuurgebied), een natuurgebied in landgoed Den Treek-Henschoten in de provincie Utrecht